Семченко — фамилия:
 
 Семченко, Мария Адамовна (род. 1939) — советская доярка, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Семченко, Олег Иванович (1947—2015) — советский государственный деятель, председатель исполкома Новосибирского городского совета народных депутатов.